Орден Военного флага (, , ) — награда Социалистической Федеративной Республики Югославии, седьмая по важности.

Учреждение 
Орден Военного флага учреждён Президиумом Народной скупщины ФНРЮ 29 декабря 1951 года. Орден присуждался военные заслуги, а именно «военачальникам, которые в ходе войны показали личную храбрость, самопожертвование и талант в командовании, как и за важную роль в создании, укреплении и подготовке вооружённых сил СФРЮ».

Для создания эскиза Ордена был проведён конкурс. Победителем конкурса стал архитектор Григорий Самойлов из Белграда: результаты конкурса были объявлены в газете «Политика» 27 августа 1953 года. До 1984 года всего было награждено этим орденом 209 человек (из них 4 гражданина СССР, один из них — Белобородов, Афанасий Павлантьевич). После распада СФРЮ награда была исключена из реестра наград Союзной Республики Югославии, но вернулась туда 4 декабря 1998 года.

Внешний вид 
Был объявлен общественный конкурс на создание внешнего вида Ордена Военного флага, результаты конкурса объявили в газете «Политика» 27 августа 1953 года (победителем признан архитектор из Белграда Григорий Самойлов).

Орден представлял собой нагрудную звезду диаметром 75 мм в поперечнике, украшенную серебром, золотом, бриллиантам и рубинами. В центре ордена располагался солдат со шлемом и винтовкой, а за его спиной развевался флаг СФРЮ. Вокруг изображения на ордене был белый круг, на котором было кириллицей и латиницей написано «За свободу и независимость социалистической родины» ().

С 1998 года на ордене изображался только флаг Союзной Республики Югославии, а надпись изменилась на кириллическую «За свободу и независимость отечества» ().

Литература 
 Војна енциклопедија. — Београд, 1975.
 Опћа енциклопедија. — Загреб: Југословенски лексикографски завод, 1980.
 Борис Пристер. Одликовања збирке др. Вељка Малинара. — Загреб, 2000.

Военный флаг